

Ludność 
Według danych INSEE liczba ludności Martyniki wynosiła 390 371 na dzień 1 stycznia 2012 roku. Oczekiwana długość życia w chwili urodzenia wynosi 78,9 lat dla mężczyzny i 84.8 dla kobiet (dane na 2011 rok).

Grupy etniczne 
Afrykanie i afro-biało-induscy mieszańcy 90%; biali 5%; Indyjscy Tamilowie lub Indusi, Libańczycy i Syryjczycy oraz Chińczycy mniej niż 5%.

Języki 
Francuski (urzędowy), kreolski francuski.

Statystyka urodzeń i zgonów 
Źródło

Struktura ludności 
Źródło

Przypisy 

 Martynika
Martynika